Ромби может означать:
 Ромби — греческий остров.
 Ромби, Филипп (род. 1968) — французский композитор.